Dark Earth, un jeu de rôle issu du jeu vidéo du même nom, Multisim Éditions paru en 1997.
Dark Earth, jeu vidéo développé par Kalisto Entertainment et édité par MicroProse Software.
Dark Earth: The Torch, un roman de Robert Weinberg édité en anglais par Boulevard Books le